C12H9NO2 – formula molecolare del 4-nitrodifenile
C12H9NO2 – formula molecolare dell'indofenolo

Formule molecolari